Cena désigne en latin le repas principal (dîner) et, dans la religion chrétienne, la Cène, le « dernier repas » du Christ avec ses apôtres.

Patronyme
 John Cena, catcheur (lutteur), rappeur et acteur américain

Voir aussi 
 le Centre d'études de la navigation aérienne
 la Commission électorale nationale autonome (Sénégal)
 la Commission électorale nationale autonome (Bénin)
 CENA

Sigle de 4 caractères